Александр Иустинович Малеин (24 августа (5 сентября) 1869, Торжок — 26 октября 1938, Ленинград) — российский филолог-классик, библиограф, книговед. Член-корреспондент Академии наук СССР.

Биография 
Учился в Ржевской прогимназии и Тверской гимназии, которую окончил в 1888 году с золотой медалью. В 1892 году окончил Петербургский историко-филологический институт. В 1894 году после сдачи магистерских экзаменов он был командирован за границу, где слушал лекции в Гейдельбергском и Боннском университетах; много работал в Ватиканской, Флорентийской и Амброзианской библиотеках. Защитил в Московском университете магистерскую диссертацию «Марциал. Исследования в области рукописного предания поэта и его интерпретации» 22 апреля 1900 года.

Преподавал классическую филологию в Петербургском университете, латынь — в Женском педагогическом институте и Историко-филологическом институте; на Высших историко-литературных и юридических курсах Н. П. Раева — античную литературу; в 1-й петерб. гимназии — древние языки; в Александровском лицее — латинский язык. Для средних школ составил две хрестоматии из произведений Вергилия и Тита Ливия. Был членом комиссии по реформе средней школы при Министерстве народного просвещения Российской империи, председателем подкомиссии по древним языкам.

Доктор римской словесности (1900), член-корреспондент Петербургской Академии наук (1916).

Совместно с С. О. Цыбульским издавал журнал «Гермес» (1907—1918). В 1913—1917 возглавлял отдел критики и библиографии «Исторического вестника».

А. И. Малеин — один из основателей Русского библиологического общества, которое он возглавлял в 1919—1926 годах. В 1921—1926 годах заведовал кафедрой классической филологии университета.

С 1924 по 1931 работал в Библиотеке АН СССР, где организовал Кабинет инкунабул, редких иностранных книг, иностранных рукописей и гравюр, а с 1931 — в Институте книги, документа и письма АН СССР.

Похоронен на Смоленском кладбище в городе Санкт-Петербурге.

Работы 
А. И. Малеин написал 352 научные работы, многие из которых явились ценным вкладом в науку и создали ему имя крупного учёного.

Указатели 
 Библиографический указатель книг и статей по Римской истории на русском языке. — СПб., 1899.
 Новые книги историко-археологического содержания, вышедшие в России // Известия археологической комиссии, 1902—1918 (более 12 тысяч изданий).
 Литература времени Великой французской революции в собраниях АН СССР (1934).

Книговедение 
 Начало библиографии в Греции и «таблицы» Калимаха. — СПб., 1892.
 Рукописное предание загадок Альдгельма. СПб., 1908. (Докторская диссертация.)
 О редкой книге. Петроград, 1923.
 Что такое книжная редкость? // О редкой книге. Петроград, 1923.
 Краткий очерк истории иностранной библиографии. Л., 1925.
 О периодических органах научной библиографии за границей (статья, 1926)
 Исторический очерк развития библиографии и современное состояние её на Западе и в СССР (статья, Л., 1927).
 История русской книги: Записки по курсу А. И. Малеина, сост. слушателями ВКБ при ГПБ. Л., 1927 (1928).
 Главнейшие издания и переводы «Утопии» (1935).
 Западноевропейская книга ко времени Ивана Федорова (1935)
 Приложение к статье А. С. Орлова «Тилемахида» // XVIII век. Сборник статей и материалов. Вып. 1. М.; Л. 1935.

Античность 
 Марциал: исследования в области рукописного предания поэта и его интерпретации. — СПб., 1900. (Магистерская диссертация.)
 Латинский церковный язык. Сергиев Посад, 1907.

Переводы 
 Дневник путешествия в Московию: (1698 и 1699 гг.) / Иоанн Георг Корб; пер. и примеч. А. И. Малеина. — СПб.: издание А. С. Суворина, 1906. — 322 с.
 Записки о московитских делах / Бар. Сигизмунд Герберштейн. — СПб.: А. С. Суворин, 1908. — 383 с.
 переиздание: 
 переиздание: Герберштейн Сигизмунд. Записки о Московии: В 2 тт. / Пер. А. И. Малеина, А. В. Назаренко. Под ред. А. Л. Хорошкевич. — М.: Изд-во «Памятники исторической мысли», 2008. — 776+656 с. (Новейшее российское издание).
 Павел Ио́вий Новокомский. Книга о московитском посольстве, 1908
 Джиованни дель Плано Карпини. История Монгалов, именуемых нами Татарами. СПб., 1911. текст в Викитеке
 Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. СПб., 1911.
 Геррит Де-Фер. Плавания Баренца. Издательство Севморпути, Л., 1930. (Там же: предисловие переводчика.)
 Мор Т. Утопия (опубл.: 1935), текст в Викитеке

Архив 
Содержится в РНБ:
 Ф. 10/4—32, 34;
 ОР РНБ. Ф. 316, д. 38, 56, 75, 13

Примечания

Литература 
 Sertum bibliologicum в честь президента Русского библиологического общества проф. А. И. Малеина. — , 1922;
 Державин Н. С. Александр Иустинович Малеин: (Некролог) // Вестник АН СССР. — 1938. — № 11, 12.
 Тонкова Р. М., Новосадский И. В. Александр Иустинович Малеин (1869—1938) // Советская библиография. — 1940. — № 1 (18).
 История библиотеки АН СССР: 1714—1964. — -, 1964.
 Эльзон М. Д. Александр Иустинович Малеин // Книга. Исследования и материалы. — , 1983. — Вып. 47.

 Эльзон М. Д. Судьба архива и библиотеки А. И. Малеина // Актуальные проблемы теории и истории библиофильства. — , 1989;
 Питулько Г. Н. А. И. Малеин как организатор Кабинета инкунабулов (1924—1930) // 275 лет Библиотеке Академии наук. — , 1991.

Ссылки 
 
 Статья на сайте РНБ

Филологи России
Антиковеды Российской империи
Антиковеды СССР
Выпускники Тверской гимназии
Выпускники Петербургского историко-филологического института
Профессора Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели женского педагогического института
Преподаватели Первой Санкт-Петербургской гимназии
Преподаватели Петербургского историко-филологического института
Преподаватели Александровского лицея
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Сотрудники Российской национальной библиотеки
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Похороненные на Смоленском православном кладбище